Роульс — многозначное понятие:
 Роульс (мор.) — барабан или каток, свободно вращающийся на оси для снижения трения скользящих по нему канатов.
 ОМС-1 «Роульс» (1Н12) — советский военный монокуляр со стабилизированным полем зрения. Примечания